Elitserien 2008/09 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2008/09, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2008/09, Saison im Schach